Leschen ist der Name folgender Orte:

 Leschen (Döbeln), Ortsteil der Kreisstadt Döbeln in Sachsen, siehe auch Liste der Kulturdenkmale in Leschen
 Niederleschen oder Nieder-Leschen, Ortschaft im heutigen Polen, siehe Leszno Dolne
 Ober-Leschen oder Oberleschen im ehemaligen Landkreis Sprottau

Siehe auch
 Lesh
 Lesch
 Lesche
 Lesch-Nyhan-Syndrom
 Lösch